Frejdlich:
 Ewa Frejdlich
 Konrad Frejdlich